Classifica giovani – graduatoria del Giro d'Italia
 Classifica giovani – graduatoria del Giro d'Italia femminile 
 Classifica giovani – graduatoria del Tour de France
 Classifica giovani – graduatoria della Vuelta a España